George Gilbert Scott (1811–1878) – brytyjski architekt
 George Gilbert Scott Jr. (1839–1897) – brytyjski architekt
 George Scott (1895–1962) – amerykański baseballista
 George C. Scott (1927–1999) – amerykański aktor
 George Scott (1944–2013) – amerykański baseballista
 George Scott (ur. 1966) – szwedzki bokser